Sezon 2006/07 2. Fußball-Bundesligi - 33. edycja rozgrywek niemieckiej 2. Fußball-Bundesligi w piłce nożnej.

Rozgrywki toczyły się w jednej grupie i występowało w nich 18 drużyn. Po zakończeniu sezonu trzy czołowe drużyny awansowały bezpośrednio do Bundesligi, a cztery ostatnie drużyny spadły do Regionalligi.

2. Fußball-Bundesliga

Drużyny 
W 2. Bundeslidze w sezonie 2006/07 występowało 18 drużyn.

Tabela 

 źródło:
 Karlsruher SC, Hansa Rostock i MSV Duisburg awansowały do Bundesligi 2007/08.
 Eintracht Brunszwik, SV Wacker Burghausen, SpVgg Unterhaching i Rot-Weiss Essen spadły do Regionalligi 2007/08.

Zobacz też 
 Bundesliga 2006/07
 Regionalliga 2006/07
 Oberliga 2006/07

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Archiwum F-Archiv
 

Drugi poziom rozgrywek piłkarskich w Niemczech
2006 w piłce nożnej
2007 w piłce nożnej
2006 w Niemczech
2005 w Niemczech